Carlos Sapato é um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
Os melhores da bateria do Mestre Marçal
Explosão do pagode

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)